Le château des Fougères peut désigner plusieurs édifices en France :

 un édifice à La Brède, en Gironde ;
 un édifice à Avon, en Seine-et-Marne ;
 un édifice à Héricourt, en Haute-Saône ;
 un édifice à Poule-les-Écharmeaux, dans le Rhône.

Paronymes 
 Château de Fougères
 Château de Fougères-sur-Bièvre